La Notodèle à ventre blanc (Sholicola albiventris) est une espèce d'oiseaux de la famille des Muscicapidae.

Cet oiseau peuple les Monts des Cardamomes et Anaimalai dans le sud de l'Inde.

Liens externes 
 
 
 

Muscicapidae